Бајфилд има више значења:
 Округ Бајфилд (Висконсин)
 Бајфилд (Висконсин)
 Бајфилд (Колорадо)